Faccio quello che voglio – album di Vacca del 2007
 Faccio quello che voglio – singolo di Fabio Rovazzi del 2018